Genovese ima više značenja:
 Genovese, Messina
 Genovese, Ragusa